«Шаг вперёд 3D» () — молодёжная музыкальная мелодрама 2010 года. Премьера 12 августа 2010 года (РФ).
Третий фильм популярной франшизы «Шаг вперёд», сделанный в технологии 3D. Релиз на DVD 20 октября 2010 года.

Сюжет 
Лучшие друзья Лось и Камилла поступают в Нью-йоркский университет. Лось обещает матери прилежно учиться электротехнике и бросить танцы, и тут же, следуя за парнем в классных кроссовках, случайно принимает участие в танцевальном баттле и побеждает парня из команды «Самураев». Спасаясь от полиции, новый знакомый в красивых кроссах, Люк, приводит Лося в своё убежище, старый склад, который оставили ему родители и который он превратил в клуб. У Люка есть своя команда, «Пираты», и он собирается участвовать в финале мирового чемпионата и победить «Самураев». А ещё у Люка проблема — у него нет денег, его склад выставлен на аукцион, и он вот-вот его лишится, и вместе с ним члены его команды потеряют жильё. Люк приглашает Лося в свою команду, также там оказывается и Натали, танцовщица, недавно вернувшаяся из Лондона. Из-за постоянных тренировок у Лося портятся отношения с Камиллой.

У Люка и Натали развиваются отношения, она рассказывает, что у неё есть брат, который её вырастил, а Люк показывает ей свой фильм о танцорах и рассказывает, из-за чего поссорился со своим лучшим другом Джулианом и выгнал его из команды. Натали уходит из клуба, но Джулиан, капитан «Самураев», с её мобильного приглашает Люка к ней на день рождения и там рассказывает, что она его сестра. Люк больше не верит Натали. Тем временем, Лось признается Камилле, что он все время занимался танцами и скрывал это от Камиллы. Их отношения окончательно разваливаются. Люк, вернувшись с бала, обнаруживает, что его команду выселили из бункера. Команда «Пиратов» распадается.

Лось, тем временем помирившись с Камиллой, понимает, что танцы - его средство жизни. Он убеждает Люка не бросать танцы и собирает оставшихся "Пиратов". Также Лось обращается к своей подруге по Мэрилендской школе искусств Дженни Кидо за помощью, и приводит «Пиратов» в их новый тренировочный зал и там знакомит с новыми членами их команды — выпускниками МШИ. Пираты и МШИ начинают вместе тренироваться и готовиться к финалу. Но тут приходит Карлос, бывший «Пират» и верный друг Люка, и сообщает, что он теперь «Самурай» и что Джулиан предложил сделку: бункер в обмен на проигранный финал. Но Люк не соглашается.

Наступает финал. «Пираты» успешно выполнили свой номер, но Самураи выполнили свою программу гораздо лучше «Пиратов». Кажется, будто все потеряно. Но тут на сцену выбегает Натали и убеждает Люка поверить ей. Они вдвоем выполняют задуманное, а затем остальные «Пираты» выполняют остальные трюки и уверенно побеждают «Самураев». Люк обнаруживает записку, оставленную Натали, где она пишет, что завтра уезжает в Калифорнию и что Люка приняли в Калифорнийскую киноакадемию. Джейкоб говорит Люку, что тот может сделать выбор, т. к. помог "Пиратам" осуществить их мечту. На вокзале Лось понимает, что Камилла значит для него нечто большее, чем просто друг. Теперь их связывают отношения двух влюбленных людей. Люк уезжает вместе с Натали, оставив Лосю в подарок кроссовки Nike, из-за которых и  началась вся эта история.

В ролях 
 Адам Дж. Севани — Роберт Александр III «Лось» (Николай Быстров)
 Элисон Стоунер — Камилла
 Рик Маламбри — Люк (Александр Гаврилин)
 Шарни Винсон — Натали (Ильзира Гайнутдинова)
 Кит «Remedy» Сталлворт — Джейкоб
 Кендра Эндрюс — Анала
 Стивен «tWitch» Стэннерт — Джейсон (Иван Жарков)
 Дэниель «Cloud» Кампос — «Дитя тьмы» 
 Чэдд «Madd Chadd» Смит — Владд (Дмитрий Курта)
 Орен Михаэли — Карлос 
 Джо Слотер — Джулиан (Илья Хвостиков)
 Джонатан Пэрес — Лекс
 Эшли Нино — Стикс
 Гарри Шам мл. — «Кейбл»
 Мартин Ломбард — Близнец Сантьяго (Илья Бледный)
 Факундо Ломбард — Близнец Сантьяго (Илья Бледный)
 Кристофер Скотт — «Хаер» (камео)
 Луис Росадо — «Монстр» (камео)
 Ладжон Дантцлер — «Смайлз» (камео)
 Джанелл Кэмбридж — «Флай» (камео)
 Мэри Кода — Дженни Кидо(камео) (Лиза Мартиросова)

Режиссёр дубляжа Ярослава Турылёва.

Слоганы 
 «Take the biggest step of all in 3D» (перевод: «Шагни навстречу 3D»)
 «Make your move» (перевод: «Двигайся»)
 «It's refreshing.. Catch it.» (перевод: «Это освежает.. Лови.»)
 «It's rocking..!!» (перевод: «Качает..!!»)
 «Set to refresh you.... Rock it.»
 «Set to recharge you. Enjoy it.»

Музыка

Студии 

 Производство: Offspring Entertainment, Summit Entertainment и Touchstone Pictures
 Спецэффекты: CEG Media и Hirota Paint Industries (HPI)
 Студия дубляжа: Пифагор
 Прокат: West (Россия) и Buena Vista (США)

Ссылки 

Шаг вперёд
Фильмы-триквелы
Фильмы-мелодрамы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы США в 3D
Фильмы 2010 года в 3D
Фильмы Summit Entertainment